

Sigle 
Makedonska Radio Televizija – televisione pubblica macedone
 Magnetic Resonance Tomography o Magnetresonanztomographie – tomografia a risonanza magnetica
 Mean Repair Time – tempo medio di riparazione, termine normalizzato UNI 10147 – paragrafo 4.11
 Movimento di Resistenza Turco – fazione paramilitare turco-cipriota che si batteva per la partizione di Cipro
 Metabolic resistance training – uno stile di allenamento di resistenza con i pesi (Body building)
 Mass Rapid Transit – metropolitana attiva a Singapore; in generale con la sigla MRT viene indicata la metropolitana in diversi paesi del sud-est asiatico, tra questi anche la Malaysia
Marginal rate of transformation – in italiano saggio marginale di sostituzione (SMS), è un concetto usato in abito economico.
Magnetic Rope Test – metodologia appartenente alla famiglia delle prove non distruttive per l'ispezione delle funi metalliche (UNI ISO 4309:2019)

Codici 
 MRT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Moroak River Moroak (Australia)